

Кадегі — місто, штат Каліфорнія
 Кадегі — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Кудахі